Aviation – cocktail a base di gin e maraschino
 Aviation – album discografico dei Semi Precious Weapons del 2014